IGP est un sigle qui peut signifier :
 Indication géographique protégée, un label de qualité propriété de la  Communauté européenne créé en 1992 ;
 Indication géographique protégée, un label de qualité propriété de la Suisse créé en 1999 ;
 Indice de gravité d'une pandémie, un indicateur de gravité des pandémies de grippe ;
 Interior gateway protocol, un type de protocole de routage notamment sur Internet ;
 Integrated Graphics Processor (en français, processeur graphique intégré).